Nicolas de Neufville (1542–1617)
 Nicolas de Neufville de Villeroy